Генна́дий Миха́йлович Абра́мов:
 Абрамов, Геннадий Михайлович (1939—2015) — артист балета, хореограф и педагог.
 Абрамов, Геннадий Михайлович (1940—2011) — русский писатель.